Hospital de la Santa Creu de Barcelona, hospital general de la ciutat de Barcelona entre 1401 i 1926
 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, conjunt modernista a Barcelona projectat per l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner 
 Hospital de la Santa Creu de Sant Feliu de Codines, edifici al municipi de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental) 
 Hospital de la Santa Creu (Tortosa), edifici de Tortosa (Baix Ebre) protegit com a bé cultural d'interès local 
 Hospital de la Santa Creu de Vic, hospital fundat a Vic el 1348